Cirkálósúlyú (90,7 kg alatti) profi ökölvívók listája

Alekszandr Alekszejev
O'Neil Bell
Michael Bennett
Alfred Cole
Bobby Czyz
Marcelo Dominguez 
Erdei Zsolt
Ramón Garbey
Juan Carlos Gomez 
David Haye
Yoan Pablo Hernández
Hídvégi György
Marco Huck
Rudolf Kraj
Virgil Hill
Evander Holyfield
Enzo Maccarinelli 
Torsten May
Jean-Marc Mormeck
Johnny Nelson 		
Ramiro Reducindo
Carl Thompson 
Fabrice Tiozzo
James Toney 
Vaszilij Zsirov
Krzysztof Włodarczyk

Ökölvívólisták